Nichtwissen ist

 Ungewissheit, ein bewusst wahrgenommener Mangel an Wissen.
 Ignoranz, ein unbewusster Mangel an Wissen (auch „Unkenntnis“).
 Bestreiten mit Nichtwissen, das Bestreiten einer von der Gegenseite hervorgebrachten Aussage in einem Zivilprozess ohne Beweis des Gegenteils (§ 138 Abs. 4 ZPO).
 in Gestalt des Rechts auf Nichtwissen eine Ausprägung des Persönlichkeitsrechts.
 eine philosophische Geisteshaltung, vgl. „Ich weiß, dass ich nichts weiß!“.